Давидовац може бити:

 Давидовац (Параћин), насељено место у општини Параћин, 
 Давидовац (Кладово), насељено место у општини Кладово, 
 Давидовац (Сврљиг), насељено место у општини Сврљиг, 
 Давидовац (Врање), насељено место града Врања, Пчињски округ,